Dreamscape ist der Name von
 Dreamscape – Höllische Träume, ein Film
 Dreamscape (Band), eine Progressive-Metal-Band aus München